Órbita - em inglês, orbit
Ou ainda:
William Orbit - músico, compositor e produtor musical inglês
ORBit - um CORBA 2.4 compatível Object Request Broker (ORB)
Orbit@home - projeto integrado ao BOINC que utiliza o Orbit Reconstruction, Simulation and Analysis (ORSA) para monitorar a trajetória de objetos próximos ao planeta Terra
Orbit Downloader - programa gratuito para o sistema Microsoft Windows

Desambiguação